Барон Нортбрук из Страттона в графстве Саутгемптон — наследственный титул в системе Пэрства Соединенного Королевства. Он был создан 4 января 1866 года для либерального политика, сэра Фрэнсиса Бэринга, 3-го баронета (1796—1866). Бароны Нортбрук являются старшей ветвью известной семьи Бэринг.

История 
Родоначальником семьи был Фрэнсис Бэринг (1740—1810), отец которого эмигрировал в Великобританию из Германии. Фрэнсис был основателем семейной фирмы, которая превратилась в «Barings Bank». 29 мая 1793 года для него был создан титул баронета из Ларкбира в графстве Девоншир (Баронетство Великобритании). Фрэнсис Бэринг заседал в Палате общин от Грэмпаунда (1784—1790), Уикома (1794—1796, 1802—1806) и Кална (1796—1800, 1801—1802).

Его старший сын Томас Бэринг (1772—1848) стал вторым баронетом, также представлял в Палате общин Великобритании Уиком (1806—1832) и Гемпшир (1832). Ему наследовал его старший сын Фрэнсис Бэринг, 3-й баронет (1796—1866). Он заседал в парламенте от Портсмута (1826—1865), занимал должности канцлера казначейства (1839—1841) и первого лорда Адмиралтейства (1849—1852). В 1866 году он был возведен в звание пэра Соединенного Королевства в качестве барона Нортбрука из Страттона в графстве Саутгемптон.

Старший сын лорда Нортбрука, Томас Бэринг, 2-й барон Нортбрук (1826—1904). Он заседал в Палате общин от Пенрина и Фалмута (1857—1866), занимал должности заместителя министра по делам Индии (1859—1861, 1861—1864), заместителя военного министра (1861), заместителя министра внутренних дел (1864—1866), первого лорда Адмиралтейства (1880—1885), вице-короля Индии (1872—1876) и лорда-лейтенанта Гэмпшира (1890—1904). 10 июня 1876 года для него был создан титул виконта Бэринга из Ли в графстве Кент и графа Нортбрука в графстве Саутгемптон (Пэрство Соединённого королевства). После его смерти в 1904 году титулы унаследовал его старший сын, Фрэнсис Джордж Бэринг, 2-й граф Нортбрук (1850—1929). Он заседал в Палате общин от Уинчестера (1880—1885) и Бигглсуэйда (1886—1892). 2-й лорд Нортбрук был бездетным, и после его смерти в 1929 году титулы виконта Бэринга и графа Нортбрука прервались. Но титулы барона и баронета унаследовал его двоюродный брат, Фрэнсис Артур Бэринг (1882—1947), который стал 4-м бароном Нортбруком. Он был сыном достопочтенного Фрэнсиса Бэринга (1850—1915), третьего сына первого барона и партнера в «Barings Bank».
 
По состоянию на 2010 год носителем баронского титула являлся внук четвертого барона, Фрэнсис Томас Бэринг, 6-й барон Нортбрук (род. 1954), который стал преемником своего отца в 1990 году. Лорд Нортбрук является одним из девяноста избранных наследственных пэров, которые остались в Палате лордов после принятия :en:Акта Палаты лордов 1999 года, где сидит на скамейках консерваторов.

Другие известные члены семьи Бэринг 
  (1774—1848), дядя 1-го барона Нортбрука, британский политик и финансист.
  (1828—1897), британский банкир, сын политика Генри Бэринга (1777—1848).
 Ивлин Бэринг, 1-й граф Кроумер (1841—1917), сын Генри Бэринга (1777—1848).
  (1903—1973), младший сын предыдущего.
 Его преосвященство  (1807—1879), епископ Глостерский и Бристольский (1856—1861) и Даремский (1861—1879), четвертый сын Томаса Бэринга, 2-го баронета (1772—1848) и младший брат 1-го барона Нортбрука.
  (1831—1891), банкир и консервативный политик, сын предыдущего.

Баронеты Бэринг из Ларкбира (1793) 
 1793—1810:  (18 апреля 1740 — 12 сентября 1810), сын Джона Бэринга (1697—1748);
 1810—1848:  (12 июня 1772 — 3 апреля 1848), старший сын предыдущего;
 1848—1866: Сэр Фрэнсис Торнхилл Бэринг, 3-й баронет (20 апреля 1796 — 6 сентября 1866), старший сын предыдущего, барон Нортбрук с 1866 года.

Бароны Нортбрук (1866) 
 1866—1866: Фрэнсис Торнхилл Бэринг, 1-й барон Нортбрук (20 апреля 1796 — 4 сентября 1866), старший сын сэра Томаса Бэринга, 2-го баронета;
 1866—1904: Томас Джордж Бэринг, 2-й барон Нортбрук (22 января 1826 — 15 ноября 1904), единственный сын предыдущего от первого брака, граф Нортбрук с 1876 года.

Графы Нортбрук (1876 г.) 
 1876—1904: Томас Джордж Бэринг, 1-й граф Нортбрук (22 января 1826 — 15 ноября 1904), единственный сын 1-го барона Нортбрука от первого брака;
 1904—1929:  (8 декабря 1850 — 12 апреля 1929), старший сын предыдущего.

Бароны Нортбрук (продолжение креации 1866 года) 
 1929—1947: Фрэнсис Артур Бэринг, 4-й барон Нортбрук (20 июля 1882 — 15 декабря 1947), старший сын достопочтенного Фрэнсиса Генри Бэринга (1850—1915), внук 1-го барона Нортбрука;
 1947—1990: Фрэнсис Джон Бэринг, 5-й барон Нортбрук (31 мая 1915 — 4 декабря 1990), единственный сын предыдущего;
 1990 — настоящее время: Фрэнсис Томас Бэринг, 6-й барон Нортбрук (род. 21 февраля 1954), единственный сын предыдущего.
У барона нет сыновей и, соответственно, у баронского титула нет наследника.

 Наследником титула баронета является пятиюродный брат нынешнего барона — Питер Бэринг (род. 12 сентября 1939). Он является старшим сыном Десмонда Чарльза Найджела Бэринга (1914—1991) и праправнуком епископа , младшего сына 2-го баронета;
 Наследник наследника: Сэмюэл Найджел Бэринг (род. 1987), старший сын Питера Бэринга.

См. также 
 Нортбрук Холл
 Барон Ашбертон
 Граф Кромер
 Барон Ревелсток
 Барон Ховик Глендейлский
 Баронеты Бэринг

Примечания

Источники 
 Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). / Eds.: Charles Kidd, David Williamson. — : St Martin’s Press, 1990.
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com
 Northbrook, Baron (UK, 1866)

Нортбрук
Нортбрук